NEFL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 543 амінокислот, а молекулярна маса — 61 517.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Цитоскелет